Доротея Датская (29 июня 1546 — 6 января 1617) — датская принцесса, в браке с Вильгельмом Младшим — герцогиня Брауншвейг-Люнебурга с 1561 по 1592 год; регент Брауншвейг-Люнебурга во время малолетства сына Георга с 1592 по 1596 год.

Биография 
Доротея родилась в Коллинге. Она была младшим ребёнком короля Дании Кристиана III и его супруги Доротеи Саксен-Лауэнбургской. 12 октября 1561 года она вышла замуж за Вильгельма, герцога Брауншвейг-Люнебурга.

Когда в 1592 году её муж умер, она стала регентом своего несовершеннолетнего сына Георга. Она совершенно не доверяла советникам её мужа из-за их плохого управления имуществом психически неуравновешенного герцога. Доротея была способным и энергичным регентом.

Она умерла в Винзене, Германия, в возрасте 70 лет.

Дети 
Дети, которые достигли совершеннолетия:
 София (1563—1639), замужем за маркграфом Георгом Фридрихом I Бранденбург-Ансбахским
 Эрнст (1564—1611)
 Елизавета (1565—1621), замужем за графом Фридрихом Гогенлоэ-Лангенбургским (1553—1590)
 Кристиан (1566—1633), епископ Минденский
 Август Старший (1568—1636), епископ Ратцебургский
 Доротея (1570—1649), замужем за пфальцграфом Карлом Пфальц-Цвейбрюккен-Биркенфельдским (1560—1600)
 Клара (1571—1658), замужем за графом Вильгельмом Шварцбург-Бланкенбургским
 Анна Урсула (1572—1601)
 Маргарита (1573—1643), замужем за герцогом Иоганном Казимиром Саксен-Кобургским
 Фридрих (1574—1648)
 Мария (1575—1610)
 Магнус (1577—1632)
 Георг Каленбергский (1582—1641), родоначальник существующей поныне династической линии
 Иоганн (1583—1628)
 Сибилла (1584—1652), замужем за князем Юлием Эрнстом Брауншвейг-Даннебергским (1571—1636)

Генеалогия

Примечания 

Принцессы Дании
Принцессы Норвегии
Герцогини Брауншвейг-Люнебургские
Супруги правителей Европы XVI века
Женщины XVII века
Женщины-регенты